Свинецтрили́тий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
свинца и лития
с формулой LiPb,
кристаллы.

Получение 
 Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 658 °C при сплавлении стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Свинецтрилитий образует кристаллы , структура типа трифторида висмута BiF.

Примечания